Алекса́ндр Абрамо́вич:
 Абрамович, Александр (псевдоним Саша Аргов; 1914—1995) — израильский композитор-песенник.
 Абрамович, Александр Беньяминович (Палей; род. 1956) — молдавско-американский пианист и дирижёр.
 Абрамович, Александр Владимирович (1900—1988) — советский музыковед.
 Абрамович, Александр Михайлович (1944—2018) — белорусский государственный деятель и педагог, председатель ЦИК Белоруссии (1992—1996).